Поронайск — город в Сахалинской области, административный центр Поронайского городского округа.
 Поронайск — морской порт в городе Поронайск.
 Поронайск — железнодорожная станция в одноимённом городе.
 Поронайск — локомотивное депо в городе Поронайск.